

Латвийская Евангелическо-Лютеранская Церковь

Русская Православная Церковь

Римско-Католическая Церковь

Примечания

Ссылки 

Латвия